Никола Ребич (; род. , Белград, СРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Ребич воспитанник молодёжной команды «Црвены звезды». В феврале 2013 года Никола подписал свой первый профессиональный контракт с белградским клубом. Ребич выступал за «Црвену звезду» до 2016 года, после чего перешёл в другую сербскую команду «Мега Лекс», где отыграл полтора сезона и перешёл в испанский «Бильбао».

Сезон 2018/2019 Ребич провёл в черногорском «Морнаре», где его средняя статистика в Адриатической лиге составила 10,7 очка и 3,8 передачи.

В сентябре 2019 года Ребич перешёл в «Енисей». В Единой лиге ВТБ Никола набирал 7,6 очка, 2,9 передачи. В матчах Кубка Европы ФИБА отметился 9,2 очками и 4,4 передачи в среднем за игру.

Сезон 2020/2021 Ребич начинал в «Монако», но в декабре 2020 года перешёл в «Нантер 92».

В июле 2021 года Ребич стал игроком «Миттельдойчера». В 32 матчах чемпионата Германии его средние показатели составили 10,3 очка, 4,4 передачи, 2,6 подбора и 0,9 перехвата.

В сентябре 2022 года Ребич подписал с «Автодором» контракт сроком на 1,5 месяца с опцией продления до конца сезона 2022/2023. В ноябре Никола воспользовался опцией выхода из контракта и покинул команду. В 8 матчах Единой лиги ВТБ Никола набирал 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата.

Свою карьеру Ребич продолжил в «Нижнем Новгороде».

Достижения

Клубные 
  Чемпион Адриатической лиги (2): 2014/2015, 2015/2016
  Чемпион Сербии (2): 2014/2015, 2015/2016
  Обладатель Кубка Радивоя Корача (2): 2013/2014, 2014/2015

Сборная Сербии 
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2015
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 20 лет): 2014
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2012

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки БК ФМП Белград
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Морнар»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Монако»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Миттельдойчер»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Нижний Новгород»